Nel suo anno dei record Guillermo Vilas vince il secondo Slam della stagione dopo il Roland Garros battendo in finale dopo 3 ore e 17 minuti lo statunitense e detentore del titolo Jimmy Connors per 2–6, 6–3, 7–6(4), 6–0, nella sua 46a vittoria consecutiva sulla terra rossa. A Vilas sono andati i $ dollari del primo premio a Connors $ per il secondo posto. Connors era alla sua 4a finale consecutiva del torneo, evento che non succedeva dal tempi di Bill Tilden negli anni '20. Questa è stata l'ultima edizione che si è disputata a Forest Hills e sulla terra verde, dal 1978 gli US Open saranno spostati a Flushing Meadows e giocati sul cemento.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1977